Západní Morava může označovat:

 západní část Moravy v Česku, kde se nachází
 územní Jihomoravský kraj (vznik 1960)
 samosprávný Kraj Vysočina (vznik 2000)
 Západní Morava (časopis) – odborný časopis
 Západní Morava (řeka) – řeka v Srbsku